Xfm est une radio anglaise diffusant du rock.
XFM est une radio danoise.
Xfm est une radio maltaise diffusant du rock alternatif.
Xfm est un gestionnaire de fichiers informatiques sous X Window System.